Wratten est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1939), commandeur britannique de la RAF
 (1840-1926), inventeur anglais
Jack Wratten (1906-1996), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1970), joueur anglais de football

Homonymie de patronyme